Rede Brasileira de Informação —  emissora de televisão aberta
Corrida impulsionada — estatística do beisebol

Desambiguações de siglas